Storstrøms Forsikring G/S er et forsikringsselskab med hovedsæde i Stege på Møn og med en filial i Maribo på Lolland. Selskabet tilbyder forsikring til private og mindre erhverv i områderne Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Pr. 31/12 2017 har selskabet en solvensgrad på 3,1, hvilket betyder, at egenkapitalen er 3,1 gange større, end hvad der kræves af EU, ift. selskabets skadesmæssige forpligtelser (kilde: årsregnskab 2017 side 17). 

I 2017 voksede selskabet med >13% (kilde: årsregnskab 2017 side 8).

Storstrøms Forsikring blev etableret i december 2002 ved en fusion mellem forsikringsselskaberne Marker Madsen g/s og Møns Brandforsikring g/s, Selskabet er etableret som et gensidigt selskab, hvor alle forsikringstagere er medejere. I dag har selskabet ca. 8.500 forsikringskunder.

Referencer

Eksterne henvisninger
Storstrøms Forsikring G/S' hjemmeside 
 Økonomisk oversigt på proff.dk

Skadesforsikringsselskaber i Danmark
Etableret i 2002